Batkovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Batkovići, un village situé dans la municipalité de Čajniče et dans la République serbe de Bosnie ;
Batkovići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Batkovići, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Batkovići, un village situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor.